Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Nataša Zvereva che ha battuto in finale Barbara Paulus 4-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Helena Suková (terzo turno)
 Jana Novotná (terzo turno)
 Helen Kelesi (secondo turno)
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Pam Shriver (secondo turno)
 Larisa Neiland (secondo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer (secondo turno)

 Gigi Fernández (terzo turno)
 Barbara Paulus (finale)
 Nataša Zvereva (Campionessa)
 Patty Fendick (primo turno)
 Radka Zrubáková (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (semifinali)
 Anne Minter (primo turno)
 Judith Wiesner (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1990